Барберино ():

 Андреа да Барберино (ок. 1370—1432) — итальянский писатель.
 Франческо да Барберино — итальянский, тосканский нотариус и поэт.

 Итальянские коммуны:
 Барберино-ди-Муджелло
 Барберино-Валь-д’Эльса

См. также 
 Барберини (значения)